Дритан Хоџа (; Кукеш, 16. октобар 1968 — Тирана, 23. мај 2008) био је албански предузетник. Оснивач је највеће медијске групе у Албанији — -{Top Media}-.

Каријера 
Поред предузећа -{Top Media}-, такође је основао и оператора -{DigitAlb}- и лист -{Shqip}-. Године 2008. -{DigitAlb}- је постао први оператор у Европи који је у понудио имао шест телевизијских станица високе резолуције.

Смрт 
Погинуо је 23. маја 2008. године око 2 сата ујутру у Тирани када је својим Фераријем 599 ударио у дрво у близини реке Лане. Преминуо је на путу ка болници.

Референце 

Рођени 1968.
Умрли 2008.
Албански предузетници
Страдали у саобраћајним незгодама